Notes et références 

Bienne